

Александр IV 
 Александр IV Македонський — македонський цар і давньоєгипетський фараон

Олександр IV 
 Олександр IV — папа римський
 Олександр IV Лопушанин — молдовський господар
 Олександр IV — цар Імереті